Аалто, Пекка:

* Аалто, Пекка (писатель) (1897—1941) — финский писатель.
 Аалто, Пекка (спортсмен) (род. 1970) — финский сверхмарафонец.